Премьер-министр государства Катар () — глава правительства Катара.

Халифа бин Хамад Аль Тани, в то время эмир Катара, учредил эту должность 29 мая 1970 года и сам занимал её до того, как был свергнут 27 июня 1995 своим сыном Хамадом бен Халифой Аль Тани. С 28 января 2020 года Халид бин Халифа бин Абдул Азиз Аль Тани является действующим премьер-министром.

Премьер-министры Катара (1970-настоящее время)

См. также 
 Государственный строй Катара
 Эмир Катара

История Катара
Государственное устройство Катара